Goodlands ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Goodlands (Mauritius)
 Goodlands (Manitoba), Kanada
 Goodlands (St. Lucia)

Siehe auch:
 Goodland
 Gutland